Турнір з боксу в легкій вазі на літніх Олімпійських іграх 2004 пройшов з 16 по 29 серпня і в ньому взяли участь 28 боксерів. Вагові норми становили від 57 до 60 кг.

Формат змагань 
Участь у турнірі брали 28 боксерів, які пройшли кваліфікаційні відбори, що проводилися у 2003 та 2004 роках. Усі бої проходили у форматі чотирьох раундів по дві хвилини. Очки нараховувалися за точне попадання в голову, або торс. Троє із п'яти суддів мали зафіксувати попадання. Переможцем ставав боксер з більшою кількістю влучень.

Розклад

Змагання 
{{Турнір32
| RD1=Перший раунд
| RD2=Другий раунд
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD5=Фінал
| Team-width=330
|RD1-team09= |RD1-score09=11
|RD1-team10={{СпортсменОІ прапор 2|Димитр Щилянов|BUL|2004|літніх}} |RD1-score10=20
|RD1-team11= |RD1-score11=
|RD1-team12={{СпортсменОІ прапор 2|Амір Хан|GBR|2004|літніх}} |RD1-score12=RSC
|RD1-team13= |RD1-score13=23
|RD1-team14={{СпортсменОІ прапор 2|Пек Джон Соб|KOR|2004|літніх}} |RD1-score14=30
|RD1-team15={{СпортсменОІ прапор 2|Уранчимегійн Менх-Ердене|MGL|2004|літніх}} |RD1-score15=29
|RD1-team16= |RD1-score16=23
|RD1-team17= |RD1-score17=
|RD1-team18={{СпортсменОІ прапор 2|Вісенте Ескобедо|USA|2004|літніх}} |RD1-score18=RSC
|RD1-team19={{СпортсменОІ прапор 2|Ровшан Гусейнов|AZE|2004|літніх}} |RD1-score19=22
|RD1-team20= |RD1-score20=14
|RD1-team21={{СпортсменОІ прапор 2|Асгар Алі Сах|PAK|2004|літніх}} |RD1-score21=21
|RD1-team22= |RD1-score22=19
|RD1-team23={{СпортсменОІ прапор 2|Маріо Кінделан|CUB|2004|літніх}} |RD1-score23=RSC
|RD1-team24= |RD1-score24=
|RD1-team25={{СпортсменОІ прапор 2|Сем Рукундо|UGA|2004|літніх}} |RD1-score25=30
|RD1-team26= |RD1-score26=22
|RD1-team27= |RD1-score27=24
|RD1-team28={{СпортсменОІ прапор 2|Алек де Єсус|PUR|2004|літніх}} |RD1-score28=39
|RD1-team29= |RD1-score29=8
|RD1-team30={{СпортсменОІ прапор 2|Ентоні Літтл|AUS|2004|літніх}} |RD1-score30=27
|RD1-team31= |RD1-score31=29
|RD1-team32={{СпортсменОІ прапор 2|Мурат Храчов|RUS|2004|літніх}} |RD1-score32=40
|RD2-team01= |RD2-score01=18
|RD2-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Доменіко Валентіно|ITA|2004|літніх}} |RD2-score02=37
|RD2-team03= |RD2-score03=16
|RD2-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Серік Єлеуов|KAZ|2004|літніх}} |RD2-score04=28
|RD2-team05= |RD2-score05=21
|RD2-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Амір Хан|GBR|2004|літніх}} |RD2-score06=37
|RD2-team07={{СпортсменОІ прапор 2|Пек Джон Соб|KOR|2004|літніх}} |RD2-score07=33
|RD2-team08= |RD2-score08=22
|RD2-team09= |RD2-score09=18
|RD2-team10={{СпортсменОІ прапор 2|Ровшан Гусейнов|AZE|2004|літніх}} |RD2-score10=36
|RD2-team11= |RD2-score11=9
|RD2-team12={{СпортсменОІ прапор 2|Маріо Кінделан|CUB|2004|літніх}} |RD2-score12=24
|RD2-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Сем Рукундо|UGA|2004|літніх}} |RD2-score13=24
|RD2-team14= |RD2-score14=22
|RD2-team15= |RD2-score15=
|RD2-team16={{СпортсменОІ прапор 2|Мурат Храчов|RUS|2004|літніх}} |RD2-score16=RSC
|RD3-team01= |RD3-score01=23
|RD3-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Серік Єлеуов|KAZ|2004|літніх}} |RD3-score02=29
|RD3-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Амір Хан|GBR|2004|літніх}} |RD3-score03=RSC
|RD3-team04= |RD3-score04=
|RD3-team05= |RD3-score05=11
|RD3-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Маріо Кінделан|CUB|2004|літніх}} |RD3-score06=23
|RD3-team07= |RD3-score07=18
|RD3-team08={{СпортсменОІ прапор 2|Мурат Храчов|RUS|2004|літніх}} |RD3-score08=31
|RD4-team01= |RD4-score01=26
|RD4-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Амір Хан|GBR|2004|літніх}} |RD4-score02=40
|RD4-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Маріо Кінделан|CUB|2004|літніх}} |RD4-score03=20
|RD4-team04= |RD4-score04=10
|RD5-team01= |RD5-score01=22
|RD5-team02=

Посилання 
 Official Olympic Report 

Бокс на літніх Олімпійських іграх 2004